Сансоны — династия парижских палачей, исполнявшая обязанности в 1688—1847 гг.

В 1688 году указом Людовика XIV руанский палач Шарль Сансон, в 1675 году женившийся на дочери палача Пьера Жуэна, был назначен главным палачом Парижа, где и основал свою династию. Семь поколений эти люди служили «исполнителями высоких дел». Все известные уголовные и политические преступники Франции в течение двух столетий были казнены членами семьи Сансонов.

Палачи считались отверженными людьми. Существовало поверье, что если человек дотронется до палача или его орудия, то закончит жизнь на эшафоте. Поэтому представители этой профессии водили дружбу между собой, женились и брали в жены в основном из семей палачей парижских и провинциальных. Должность в принудительном порядке передавалась от отца к сыну или мужу дочери. Младшие сыновья из парижской династии Сансонов становились палачами провинциальными.

Особенно много казней выпало на долю парижского палача Шарля Анри Сансона. При нём была введена гильотина. В период Великой Французской революции он казнил Людовика XVI, Марию-Антуанетту, Дантона, Робеспьера и многих других знаменитых и простых французов.

История династии Сансонов закончилась бесславно. Был период, когда никого не казнили, и последний представитель династии Клеман Анри Сансон (1799-1889), работавший в 1840-47 гг. сдельно-повременно, наделал множество долгов. В результате он был вынужден заложить гильотину. В это время поступил заказ, Сансон кинулся к ростовщику, чтобы взять на время своё «орудие труда», но тот категорически отказался её выдать. В результате последний представитель династии Сансонов был с позором уволен.

В 1862 году в Париже вышли шеститомные «Записки палача», редактором которых значился Клеман Анри Сансон. Предполагают, что они основаны на дневниках Шарля Анри Сансона и воспоминаниях самого Клемана Анри, которые записал, обработал и дофантазировал журналист д'Ольбрез, уплативший 30 тысяч франков за право указать в качестве автора последнего из Сансонов.

Литература 
 Arbre généalogique des bourreaux français 
 Robert Christophe, Sanson, bourreaux de père en fils, pendant deux siècles, Paris, Arthème Fayard, 1960. 
 Jacques Delarue, Le Métier de bourreau, Fayard, 1989 .
 Hervé Jourdain, Le Sang de la trahison, Paris, Fayard, 2013.
 La Révolution vue par son bourreau : journal de Charles-Henri Sanson, Le Cherche Midi, 2007.
 Henri-Clément Sanson, Sept générations d'exécuteurs, 1688-1847 : mémoires des Sanson, Paris, Dupray de La Mahérie, 1862-1863, 6 tomes. – En ligne sur Gallica.
 Bernard Lecherbonnier, Bourreaux de père en fils: Les Sanson: 1688-1847, Albin Michel, 1989
 Barbara Levy, Une dynastie de bourreaux: Les Sanson, Mercure de France, 1989
 Georges Pair, Messieurs Sanson: bourreaux, Éditions de France, 1938

Ссылки 
 

Палачи
Профессиональные династии
Персоналии:История Франции
Палачи Франции